

События 

 Вступил на трон последний китайский император династии Тан Ай-Ди.
 29 января — папа римский Сергий III взошёл на Святой Престол.
 904—911 — Папа Сергий III. Римом правит Теодора, мать Марозии.
 Лев Триполийский, вступив в сговор с арабскими пиратами, разграбил Фессалоники.
 Набег русов-дромитов на Византию, отражённый греческим флотом.
 Неудачная осада замка Граньон королём Астурии Альфонсо III.
 Посольство папы Сергия в Багдад для соглашения о борьбе с Византией в союзе с мусульманами.
 Император Священной Римской империи Людовик III захватывает Ломбардию.

См. также